Periplus – w starożytności rękopis wykorzystywany w nawigacji przybrzeżnej.
 Periplus – manewr taktyczny w trakcie bitwy morskiej polegający na taranowaniu statków w celu okrążenia lub odcięcia części floty przeciwnika